Elsom est un patronyme porté notamment par :

 Isobel Elsom (1893-1981), actrice anglaise ;
 Rocky Elsom (né en 1983), international australien de rugby à XV.